CRI steht für:
 Cancer Research Institute, New York City
 Centrale Recherche Informationsdienst, niederländische Behörde vergleichbar mit dem deutschen BKA
 Certification Review Item, spezielle Zulassungsvorschrift der Europäischen Luftfahrtbehörde EASA
Chulabhorn Research Institute (Bangkok), siehe Chulabhorn-Forschungsinstitut
 Class Rating Instructor, ein Fluglehrer
 Color Rendering Index, deutsch: Farbwiedergabeindex z. B. für LED-Lampen.
 Color Reversal Intermediate, ein spezielles Filmmaterial (Kopierfilm)
 Commerz Real Investmentgesellschaft, eine Kapitalanlagegesellschaft für Immobilienfonds
 Costa Rica nach ISO 3166
 coupon-réponse international, siehe Internationaler Antwortschein, ein Kupon, mit dem in Ländern innerhalb des Weltpostvereins (UPU) ein bis zu 20 Gramm schwerer Luftpostbrief ins Ausland am Schalter ohne Porto aufgegeben werden kann
 italienisches Kfz-Sonderkennzeichen für Croce Rossa Italiana, Italienisches Rotes Kreuz
 Current Relationship Interview, ein Interviewverfahren zur Untersuchung der Partnerschaftszufriedenheit und -bindung, sowie des Bindungstyps
 Radio China International (chinesisch 中国国际广播电台 Zhōngguó guójì guǎngbō diàntái, kurz 国际台 Guójì tái), vormals Radio Peking, der staatliche Auslandsrundfunk der Volksrepublik China

cri oder Cris steht für:
 Saotomensische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der portugiesisch-basierten Kreolsprachen, Kreolsprache
 die französische Pluralform les Cris des Stammes der Cree (engl.)

Siehe auch:
 Cry
 CriCri
 Cri-du-chat Syndrom
 Kri

CRI